L'Open des Pays-Bas féminin 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du 2 au  à Amsterdam. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 45 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées. 

La  mondiale Nicol David remporte le titre en s'imposant face à Natalie Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas masculin de squash 2008

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2008
Sport en septembre 2008
Compétition de squash à Amsterdam